Radzim Gaudenty – arcybiskup gnieźnieński
 Radzim – imię słowiańskie

Lokalizacje 
 Radzim – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński
 Radzim – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Radowo Małe
 Radzim – ośrodek osadniczy położony na ostrowiu Radzimskim nad Wartą w Wielkopolsce